Partido Trabalhista Cristão, een politieke partij in Brazilië
 Christelijke Arbeiders Partij, een politieke partij in Bunschoten